Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Valencia Open 500 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. Oktober 2014 stattfand. In der Doppelkonkurrenz wurde in diesem Jahr ebenfalls ein Platz im Haupttableu vergeben, welcher in einer Qualifikation unter vier Paarungen ausgemacht wurde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Valencia